«Архитектура городов СССР» — научно-популярная книжная серия, выпускавшаяся издательством Госстройиздат (реорганизованным из Издательства Академии архитектуры) с 1948 до 1964 год. Книги серии были посвящены старой и новой архитектуре тех крупных индустриальных городов СССР, которые не вошли в уже выходящие серии того же издательства «Архитектура Москвы», «Сокровища русского зодчества» и «Сокровища зодчества народов СССР». Книги были оформлены в похожей стилистике, в картонной обложке карманного формата.

История серии 
Создание книжной серии «Архитектура городов СССР» является примером возврата интереса советского общества к историческому наследию СССР после Великой Отечественной войны. 

В аннотированном каталоге-справочнике «Архитектурная книга за XV лет» 1949 года указывалось, что «в серии „Архитектура городов СССР“ намечены к выпуску небольшие монографии, посвященные столицам союзных республик, городам-героям, крупным промышленным центрам и т. д.».

Серия «Архитектура городов СССР» являлась продолжателем серии «Сокровища русского зодчества», однако в новой серии Государственным издательством архитектуры и строительства акцент был сделан на объекты послевоенного строительства. Курировала серию Академия архитектуры СССР, редакторами книг выступали В. В. Веснин, Д. Е. Аркин, И. И. Леонидов. Тексты изданий писались архитекторами на местах, а вышедшие книги фактически являлись презентацией их работы по восстановлению городов и результатов нового послевоенного строительства.

Книги серии содержали в себе историю планировки и застройки отдельных городов, описание наиболее выдающихся зданий, сооружений, архитектурных ансамблей.

Все издания серии были хорошо иллюстрированы. В целом серия носила научно-популярный характер. Для специалистов (архитекторов-градостроителей) была рассчитана серия «Опыт советской архитектуры».

Все книги серии выходили в одном формате (11,5 x 17 см), объемом от 1 до 2 печатных листов текста с альбомом иллюстраций.

Сворачивание выпуска серии начало происходить с 1959 года в связи с резким сокращением выпуска специальной (архитектурной) литературы. Так, например, из плана редакционной подготовки была исключена уже полностью готовая книга «Красноярск» выдающегося сибирского исследователя архитектуры Е. А. Ащепкова (1907—1983)

Список книг серии по названиям 

 Книга переиздавалась в 1966 году.

См. также 
 Советская архитектура
 Сокровища русского зодчества
 Сокровища зодчества народов СССР
 Архитектурно-художественные памятники городов СССР

Примечания

Литература 
 Города России. Энциклопедия. — М., Большая Российская Энциклопедия, 1994. — 560 с. — ISBN 5-85270-026-6.
 География России. Энциклопедия. — М., Большая Российская Энциклопедия, 1998. — 800 с. — ISBN 5-85270-276-5.

Ссылки 
 Книги серии в Нижегородской фундаментальной библиотеке
 Библиотека УралГАХА

Научно-популярные книжные серии
Книги по географии России
Книги по архитектуре России
Книги Стройиздата